Just Brown's Luck é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1913, dirigido e produzido por Mack Sennett, estrelado por Mabel Normand e Fred Mace.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco